Города Белиза () — список наиболее крупных населённых пунктов Белиза. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Белизе есть 9 городов с численностью более 5000 человек.

Список городов Белиза

Примечания

Ссылки 

 
Белиз